Чернявское — топоним и гидроним в России:

 Чернявское — посёлок на территории Первомайского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.
 Чернявское — озеро на территории Первомайского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.